A PR-855 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que também se denomina Contorno Rodoviário de Bandeirantes, com extensão de 8,1 quilômetros, totalmente pavimentados.  O primeiro trecho se inicia na BR-369 (saída para Andirá) e se estende por 2,9 quilômetros até o entroncamento com a PR-436. Neste ponto, inicia-se o segundo trecho, com 5,2 quilômetros, que termina na BR-369 (saída para Santa Mariana).

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná